Integralismo — doutrina política
Integralismo Brasileiro — extinta ideologia nacionalista brasileira de extrema direita
 Ação Integralista Brasileira — extinto movimento político nacionalista brasileiro de extrema direita
 Fundamentalismo islâmico — ideologia política e religiosa fundamentalista que sustenta o Islão
 Integralismo Lusitano — extinto agrupamento sociopolítico tradicionalista português e monárquico

Ver também 
 Fundamentalismo